Pelo menos três artistas italianos utilizaram o nome Pomarancio ou Il Pomarancio, uma referência a comuna de Pomarance:
Niccolò Circignani (1520–1597)
Antonio Circignani (1570–1630), filho do anterior
Cristoforo Roncalli ( 1552–1626), pupilo do primeiro

Desambiguações de antropônimos